Zapotocky oder Zápotocký ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Zápotocký (1884–1957), tschechoslowakischer Gewerkschaftsführer, Politiker und Autor
 Stefan Zapotocky (* 1952), österreichischer Wirtschaftsmathematiker und Finanzexperte